Rijksadministratief Centrum (Brussel)
 Rijksadministratief Centrum (Hasselt)